Australia
 Chiltern – città del Victoria 
 Regno Unito
 Chiltern – distretto del Buckinghamshire
 Chiltern Hills o Chilterns – colline del Sud Est